Il doppio del torneo di tennis South African Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e Raymond Moore che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Peter Fleming /  Raymond Moore (campioni)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1978